Женская национальная сборная Новой Зеландии по волейболу () — представляет Новую Зеландию на международных волейбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает ассоциация Volleyball New Zealand (VNZ).

История 
Волейбол в Новой Зеландии появился в 1954 году благодаря группе иммигрантов из Европы. Тогда же были образованы первые клубы. В 1967 основана Федерация волейбола Новой Зеландии (ныне ассоциация Volleyball New Zealand), в 1970 вступившая в Международную федерацию волейбола (ФИВБ). С 1968 года проводятся чемпионаты Новой Зеландии среди мужчин и женщин.

Дебют женской сборной Новой Зеландии в официальных соревнованиях состоялся в 1973 году, когда она приняла участие в первом чемпионате Океании, прошедшем в австралийском Сиднее. На нём новозеландские волейболистки заняли второе место, показав такой же результат и через три года на втором первенстве Океании, прошедшем уже в новозеландском Нельсоне. В дальнейшем в подобных соревнованиях от Новой Зеландии как правило участвовала одна из клубных команд страны.

В 1975 году в Австралии (в Мельбурне) был проведён первый чемпионат Азии, в котором кроме азиатских сборных участвовали и представители Океании — сборные Австралии и Новой Зеландии. В своём дебютном матче на турнире новозеландские волейболистки в трёх сетах уступили хозяйкам соревнований. Затем последовали ещё три поражения с одинаковым счётом 0:3 от Южной Кореи, Китая и Японии. Итогом стало 5-е (последнее) место.

В последующие годы сборная Новой Зеландии ещё 10 раз принимала участие в чемпионатах Азии. Лучший результат на этих турнирах новозеландки показали в 1987 году, сумев занять высокое 4-е место. Столь успешное выступление дало возможность новозеландским волейболисткам в мае следующего года стартовать на олимпийском квалификационном турнире в итальянском Форли, где они уже ничего не смогли противопоставить своим соперникам, проиграв «всухую» сборным Италии, СССР, Канады и Бразилии. Трижды сборная Новой Зеландии участвовала и в отборочных турнирах чемпионатов мира, но безуспешно.

В настоящее время волейбол в Новой Зеландии уступает в популярности целому ряду игровых видов спорта, прежде всего регби, крикету, футболу и баскетболу.

Результаты выступлений и составы

Олимпийские игры 
Сборная Новой Зеландии участвовала в одном олимпийском квалификационном турнире.

 1988 — не квалифицировалась

Чемпионаты мира 
Сборная Новой Зеландии участвовала в трёх отборочных турнирах турнирах чемпионатов мира.

 1986 — не квалифицировалась
 2010 — не квалифицировалась
 2014 — не квалифицировалась

 2010 (квалификация): Гальпери Стенхаус, Надя Нг-вун, Мари-Клэр Брехо, Леса Лага, Мишель Кенни, Шанталь Тунг, Жанель Фрэзер, Тайна Сэведж, Николь Ярдли, Ребекка Тоомага, Криста Уайтвуд, Дебора Хилл, Линдсей Хатненс, Лайза Клаассен. Тренер — Шелли Эддисон.
 2014 (квалификация): Джессика Кларкин, Анета Бакли, Лайза Клаассен, Кимберли Смит, Ваоваи Аионо, Анна Мориарти, Ким Вирсма, Кимберли Чин, Оливия Макдональд, Клаудия ван Вельтховен, Рашель Ярдин. Тренер — Холлис Палелеи.

Чемпионат Азии 

 2003: Ронда Фелунг, Джейн Андерсон, Анна Скарлетт, Анна Мориарти, Кэрол Сколток, Софи Сэвилл, Анна Дональдсон, Леса Лага, Сара Браун, Дебби Хилл, Тайна Сэведж. Тренер — Шэлли Эддисон.
 2017: Териса Маулоло, Луиза Джайлс-Бейкер, Саманта Кординг, Феникс Паниора, Даниэль Туагалу, Эбби Мередит, Лорен Флёри, Стэси Ниао, Мелисса Кэрнс, Кэти Адамсон, Маргарет Лафаэле, даниэль Пьерс, Франсеска Эдмондсон. Тренер — Алистер Маккензи.
 2019: Макарета Рейдмекерс, Луиза Джайлс-Бейкер, Эшли Хэнкок, Лорен Флёри, Кимберли Смит, Тамара Отене, Дэниэль Куигли, Стэси Ниао, Габриэла Эдмондсон, Кэтрин Адамсон, Элла Фергюсон, Реней Арсем, Франсеска Эдмондсон. Тренер — Ричард Кэсатт.

Состав 
Сборная Новой Зеландии в чемпионате Азии 2019.

 Главный тренер — Ричард Кэсатт.
 Тренеры — Мэри Эдмондсон, Оливия Роулинсон.

Примечания

Ссылки 
 Volleyball New Zealand (VNZ)
 New Zealand national team. women.volleybox
 Архив волейбольных результатов

Волейбол в Новой Зеландии
Волейбол
Женские волейбольные сборные